

Astronomia 
 4532 Copland – asteroide della fascia principale
 Cratere Copland – cratere su Mercurio

Cinema 
 Cop Land – film del 1997 diretto da James Mangold

Informatica 
 Copland – sistema operativo

Persone 
 Aaron Copland – compositore statunitense
 Ernie Copland – calciatore scozzese